Żar – północno-wschodni, niższy wierzchołek Lipowskiego Gronia w paśmie Równicy w Beskidzie Śląskim wznoszący się na wysokość 688 m n.p.m. Nazwa związana z dawną gospodarką żarową (wypaleniskową), spotykana w całych Beskidach. Przez Żar biegnie szlak  ze Skoczowa na Równicę.

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego